FM-ligan i ishockey 2018/2019 var FM-ligans 44:e säsong sedan grundandet 1975. Seriespelet vanns av Oulun Kärpät medan slutspelet vanns av HPK Tavastehus som därmed tog hem titeln som Finsk mästare.

Grundserien

Slutspel

Referenser

2018 i Finland
2019 i Finland
Ishockeysäsongen 2018/2019
2018/2019